

Баффінгтон Тауншип — селище в окрузі Індіана, штат Пенсільванія
 Баффінгтон — переписна місцевість, штат Пенсильванія